Okręty US Navy o nazwie USS "Balch":
 Pierwszy "Balch" (DD-50) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1914-1922.
 Drugi "Balch" (DD-363) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1936-1945.

Balch